Thomas W. Fleming House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas W. Fleming House (Flemingsburg, Kentucky), NRHP-ID 79000983
 Thomas W. Fleming House (Fairmont, West Virginia), NRHP-ID 79002587